Proenenterum är ett släkte av plattmaskar. Proenenterum ingår i familjen Allocreadiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Proenenterum